Новак Джокович — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Энди Маррей — защищал свой титул, но уступил в четвертьфинале.

Посев 

 ' Новак Джокович (Титул)
  Рафаэль Надаль (Четвёртый раунд)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Роджер Федерер (Финал)
  Станислас Вавринка (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Милош Раонич (Полуфинал)
  Джон Изнер (Третий раунд)
  Кэй Нисикори (Четвёртый раунд)
  Григор Димитров (Полуфинал)
  Эрнест Гулбис (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Второй раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвёртый раунд)
  Ежи Янович (Третий раунд)
  Фабио Фоньини (Третий раунд)

<ol start=17>
  Михаил Южный ''(Второй раунд)
  Фернандо Вердаско ''(Первый раунд)
  Фелисиано Лопес ''(Четвёртый раунд)
  Кевин Андерсон ''(Четвёртый раунд)
  Александр Долгополов ''(Третий раунд)
  Филипп Кольшрайбер ''(Второй раунд)
  Томми Робредо ''(Четвёртый раунд)
  Гаэль Монфис ''(Второй раунд)
  Андреас Сеппи ''(Первый раунд)
  Марин Чилич ''(Четвертьфинал)
  Роберто Баутиста Агут ''(Третий раунд)
  Гильермо Гарсия-Лопес ''(Первый раунд)
  Иво Карлович ''(Первый раунд)
  Марсель Гранольерс ''(Второй раунд)
  Вашек Поспишил ''(Первый раунд)
  Дмитрий Турсунов (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Ник Кирьос (Четвертьфинал)  Даниэль Кокс (Первый раунд)  Даниэль Сметхёрст (Первый раунд)  Джеймс Уорд (Первый раунд)  Даниэль Эванс (Первый раунд)''

<ol start="5">
 Кайл Эдмунд (Первый раунд)
 Маркос Багдатис (Второй раунд)
<li> Иржи Веселый (Третий раунд)
<li> Пабло Куэвас (PR, Первый раунд)
<li> Юрген Цопп (PR, Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Джимми Ван (Третий раунд)
  Ян Герных (Второй раунд)
  Сэмюэль Грот (Первый раунд)
  Джеймс Дакворт (Первый раунд)
  Марсель Ильхан (Первый раунд)
  Тацума Ито (Первый раунд)
  Константин Кравчук (Первый раунд)
  Денис Кудла (Второй раунд)
  Алекс Кузнецов (Первый раунд)
  Жиль Мюллер (Второй раунд)

<ol start="11">
<li> Анте Павич (Второй раунд)
<li> Тим Пютц (Второй раунд)
<li> Юити Сугита (Первый раунд)
<li> Люк Сэвилл (Первый раунд)
<li> Райан Харрисон (Второй раунд)
<li> Пьер-Юг Эрбер (Первый раунд)
<li> Аляж Бедене (LL, Первый раунд)
<li> Симоне Болелли (LL, Третий раунд)
<li> Фрэнк Данцевич (LL, Второй раунд)
<li> Малик Джазири (LL, Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Николас Альмагро
  Николай Давыденко
  Иван Додиг
  Хуан Монако

<ol start="5">
<li> Альберт Монтаньес
<li> Хуан Мартин дель Потро
<li> Янко Типсаревич
<li> Томми Хаас

Список спортсменов, снявшихся по ходу турнира 

  Виктор Эстрелья (Первый раунд)

<ol start="2">

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые